Il singolare del Generali Ladies Linz 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Sabine Appelmans era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Beate Reinstadler.

Jana Novotná ha battuto in finale 6–7, 6–3, 6–4  Barbara Rittner.

Teste di serie

  Jana Novotná (campionessa)
  Iva Majoli (secondo turno)
 n/a
  Karina Habšudová (secondo turno)

 Nathalie Tauziat (primo turno) 
 Sandra Cecchini (quarti di finale) 
 Sabine Appelmans (quarti di finale) 
 Meredith McGrath (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Ladies Linz 1995